L'accompagnatrice – romanzo di Nina Nikolaevna Berberova edito nel 1987
L'accompagnatrice – film del 1992 di Claude Miller, tratto dal romanzo omonimo